All Saints  steht für:
 Allerheiligen, 1. November 
 All Saints (Antigua), Ort in Antigua und Barbuda
 All Saints (Band), britische Girlgroup
 All Saints (Fernsehserie), australische Fernsehserie (1997 bis 2009)
 All Saints (DLR),  Bahnstation in London

Siehe auch:
 All Saints Church, Kirchen
 All Saints School